Mountain lake podría referirse a:

  Mountain Lake (Minnesota), ciudad estadounidense; o
  Mountain Lake (Nueva Jersey), aldea.